Adina Buzatu  (n. 19 martie 1977,  București, România) este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină și fondatorul conceptului TRENDS by Adina Buzatu. A fost căsătorită și are o fiică, Sara.

Viața

Afaceri 
În anul 2006, Adina Buzatu a lansat conceptul TRENDS by Adina Buzatu, deschizând totodată și primul magazin dedicat în exclusivitate bărbațior. În scurtă vreme, acesta a devenit un reper în materie de eleganță și rafinament, îmbinand calitatea excepțională a produselor cu servicii de stilism particularizate în funcție de personalitatea, aspectul fizic și modul de viață al fiecărui bărbat. De la bun inceput TRENDS by Adina Buzatu a adus, în exclusivitate în România, numeroase branduri internaționale de prim rang, renumite pentru calitatea produselor dar și pentru creativitatea designerilor, mare parte dintre aceștia fiind răsfățații podiumurilor internaționale. O echipa de consilieri vestimentari, dar și stilista însăși, ofera permanent cele mai potrivite soluții celor care doresc să-și achiziționeze o ținută vestimentară.

În anul 2009, stilista a lansat primul parfum masculin românesc, urmat apoi și de o variantă dedicată doamnelor și domnișoarelor.

În anul 2010, Adina Buzatu a demarat prima campanie antikitsch în vestimentația masculină, atragând atenția asupra faptului că a fi elegant sau a purta o ținută rafinantă nu înseamnă nicidecum să exagerezi.

În perioada 2015 - 2016, stilista a organizat seria de evenimente „TRENDS & Friends" în cadrul cărora a adus la București reprezentanți ai unor branduri celebre din moda internațională, branduri prezente în exclusivitate în România în magazinul TRENDS by Adina Buzatu. Printre aceștia s-au aflat și Paul Corben, general manager Albert Thurston, designerul britanic de accesorii Babette Wasserman, Yoahm Baroukh, proprietarul brandului franțuzesc Lords&Fools și Jan Borghardt, senior-adviser al cămășeriei suedeze Eton.

În anul 2017 a lansat prima linie vestimentară TRENDS by Adina Buzatu, linie care cuprinde ținute office și casual.

În calitate de stilist a realizat peste 300  prezentări de modă și deține un portofoliu de peste 35 de branduri cu renume internațional și tradiție precum Borssalino, Albert Thurston, Sand, Eton Shirts, Lords&Fools, Messagerie, Daniele Fiesoli, Babette Wasserrman și Magnanni.

Adina Buzatu este o prezență constantă la emisiuni tv și în reviste de specialitate, iar ca urmare a activității sale a fost distinsă cu numeroase premii. De asemenea, de peste zece ani, actori celebri, cântăreți, oameni de televiziune, sportivi, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri aleg să poarte TRENDS by Adina Buzatu.

Alte proiecte

Apreciată pentru talentul și profesionalismul său, Adina Buzatu a realizat colaborări și cu lumea teatrului, concepând ținute masculine, dar și feminine, pentru spectacole de teatru care s-au bucurat de un mare succes.

Printre acestea : „Boeing, Boeing” (2012), în regia lui Șerban Puiu, cu Aurelian Temișan, Anca Sigartău, Monica Davidescu, Alexanda Velniciuc, „Visul unei nopți de vară” (2012), în regia lui Ioan Cărmăzan, „Hamlet” (2012), după William Shakespeare, în regia lui Marcel Țop, cu Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Laura Cosoi, Dorin Andone, Viorel Păunescu, Cristina Mihăilescu, Mihai Stănescu, Smaranda Caragea, Alexandra Murăruș și Andrei Runcanu, „Bach Files”(2015) , un spectacol cu muzica semnată de Adrian Enescu pe teme de J.S. Bach și interpretată de Zoli Toth Project, „Demnitate” (2017), în regia lui Ignasi Vidal, cu Marius Manole și Șerban Pavlu, „Intriga” (2018), în regia lui Ricard Reguant, cu Medeea Marinescu, Șerban Pavlu, Mihai Călin, Cristi Iacob și Ilona Brezoianu.

În anul 2013, stilista și-a făcut debutul și în lumea filmului. Ea a acceptat invitația regizorului Toma Enache de a apărea în producția „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, jucandu-și propriul rol, acela de stilist și proprietar de magazine, dar nu în România, ci în Statele Unite ale Americii.

La invitația Andrei și a lui Adin Cristescu, stilista a apărut în videoclipul „Colț de suflet" în anul 2009, iar doi ani mai târziu și în videoclipul trupei Taxi, „Nonstop" (2011).

În paralel, Adina Buzatu s-a implicat activ în nenumărate campanii caritabile încercând să contribuie la schimbarea unor destine și a unor mentalități, iar în anul 2013, a devenit Ambasador Nelson Mandela 46664 Bangles Romania, fundație care luptă pentru prevenirea HIV.

În 2021 Adina Buzatu, la invitația Life University, creează Masterclassul Online: Ghid Complet de stil Masculin. Acesta este un material video complet din care Bărbații pot afla cum să se îmbrace, ce să cumpere, ce să asorteze, ce să poarte și nu numai.

Legături externe
 Site-ul personal

Articole

 Colectia TRENDS by Adina Buzatu la Feeric Fashion Days, revista Elle
 Moda italiana intr-un show 100% romanesc by Adina Buzatu, The Trends
 Si barbatii vor sa fie eleganti la orice varsta, ziarul Adevarul
 Trends by Adina Buzatu omagiaza eleganta italiana,revista Business Arena
 Crina Matei si Marius Mihalache impreuna pe podium pentru Adina Buzatu, revista VIVA!
 Adina Buzatu, prezentare de moda pe cod galben de canicula, ziarul Libertatea
 Adina Buzatu, prezentare de nota 10, Antena 3
 Show de moda masculina TRENDS by Adina Buzatu, de Ziua Europei, OK Magazine
 Adina Buzatu, spectacol de moda la Opera Romana, Agentia de presa mondena
 Parada modei, de Adina Buzatu, la Raliul KIA, Insport
 Eleganta si stil la evenimentul caritabil organizat de Adina Buzatu, ziarul Cotidianul
 Adina Buzatu, prezentare cu oameni obisnuiti pe aeroportul Otopeni, Agentia de presa mondena
 Adina Buzatu te invata cum sa te imbraci cu stil de Revelion, CanCan.ro
 Tinute de Revelion 2018. Ce este la moda de Anul Nou, Antena 1
 Adina Buzatu l-a adus la Bucuresti pe Designerul Anului din Marea Britanie, Radar de media
 Prezentare de moda. Ce haine se poarta in primavara anului 2018, Antena 1
 Red code in moda. Adina Buzatu provoaca vedetele feminine sa poarte haine masculine, Antena 3
 TRENDS by Adina Buzatu, primul parfum masculin din Romania, revista Elle
 Parfumul Adinei Buzatu succes la masculin, Revista VIP
 Adina Buzatu a lansat un parfum pentru femei, Agentia de presa mondena
 S-a lansat parfumul TRENDS by Adina Buzatu for her, revista Tango
 Campanie antikitsch TRENDS by Adina Buzatu, Prima TV

Stilisti romani